

Арсенал (Киев)

Борисфен (Борисполь)

Волынь (Луцк)

Ворскла-Нефтегаз (Полтава)

Закарпатье (Ужгород)

Динамо (Киев)

Днепр (Днепропетровск)

Ильичёвец (Мариуполь)

Кривбасс (Кривой Рог)

Металлист (Харьков)

Металлург (Донецк)

Металлург (Запорожье)

Оболонь (Киев)

Таврия (Симферополь)

Черноморец (Одесса)

Шахтёр (Донецк)

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации футбола Украины
 Футбол от Дмитрия Трощия

Списки футболистов чемпионата Украины по сезонам
Футбол на Украине в сезоне 2004/2005